Peter van den Hurk (verzetsstrijder)
 Peter van den Hurk (dj)
 Peter van den Hurk (1722), burgemeester van Eindhoven 1722-1723